«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» (Всероссийская академия внешней торговли, ВАВТ Минэкономразвития России) — высшее учебное заведение в Москве, занимающееся подготовкой специалистов для внешнеэкономической деятельности. Основана в 1931 году.

История

1931—1991 
Всесоюзная академия внешней торговли основана в 1931 году в целях подготовки руководящих работников и специалистов в области внешней торговли при непосредственном участии Анастаса Микояна, занимавшего тогда пост Народного Комиссара внешней и внутренней торговли СССР, позднее — народного комиссара снабжения. Академия была подведомственна Совету народных комиссаров СССР. Первым директором академии (1931—1937) был Стоковский Мариан Людвикович. В 1939 году академии предоставлен статус высшего учебного заведения для подготовки лиц с высшим образованием по специальности «Международные экономические отношения».

В 1964 году в академии, наряду с факультетом экономистов внешней торговли, создан факультет экономистов-международников (ФЭМ) с целью подготовки кадров для работы в международных организациях системы ООН. В 1969 году при академии начал функционировать факультет повышения квалификации, который в 1980-е годы преобразован в Институт повышения квалификации и позже стал основной базой для создания Московского института международного бизнеса. В 1973 году в академии образован факультет внешних экономических связей, готовящий кадры для участия в программах экономического и технического содействия СССР зарубежным странам. В 1988 году открыта аспирантура и создан Совет по защите кандидатских диссертаций. В 1990 году на базе факультета экономистов внешней торговли и факультета внешних экономических связей создан международный коммерческий факультет (МКФ).

После 1991 года 

В 1992 году академия была переименована во Всероссийскую академию внешней торговли.

В 1994 году в связи с введением нового классификатора специальностей Академия перешла на обучение по специальности «Мировая экономика». В соответствии с принятием «Положения о федеральной государственной службе» Академия начала подготовку государственных служащих, занятых вопросами управления ВЭД и развития международного экономического и научно-технического сотрудничества на федеральном и региональном уровнях. На базе факультета экономистов-международников создан факультет государственной и международной внешнеэкономической службы. В 1994 году открыт Дальневосточный филиал ВАВТ в Петропавловске-Камчатском.

В 1996 году ВАВТ Минэкономразвития России начал обучение по специальности «Мировая экономика» на базе полного среднего образования по дневной и вечерней форме обучения. Создан студенческий Факультет экономистов-международников. В 1996 году создан факультет профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов с высшим образованием для работы в области внешнеэкономической деятельности. Создан факультет бакалавров по направлениям «Менеджмент» и «Экономика». По направлению «Экономика» начато обучение по дневной форме и в форме экстерната. В 1997 году Академия получила лицензию на открытие специальности Юриспруденция. Образован Международно-правовой факультет] (МПФ), началось обучение слушателей на базе высшего образования (вечернее отделение). В 1999 году на МПФ началось обучение на базе полного среднего образования (дневное отделение). В 2000 году Академия начала осуществлять профессиональную переподготовку по программе «Мастер делового администрирования» (). Создан Совет по защите докторских диссертаций. В 2001 году открыт набор на факультет внешнеторгового менеджмента по направлению «Менеджмент» с дневной формой обучения и в форме экстерната. В мае 2010 года образован Факультет Финансов, позднее переименованный в Факультет международных финансов (ФМФ), выделенный из Факультета экономистов-международников](ФЭМ).

В 2014 году агентство «Эксперт РА» присвоило вузу рейтинговый класс «D», означающий «приемлемый уровень» подготовки выпускников.

В 2015 году начали реализацию программы магистратуры по очной форме обучения. По направлениям Экономика программы Внешнеэкономическая деятельность и Финансы в международном бизнесе], по направлению Юриспруденция профили Международное экономическое право и Правовое регулирование международной коммерческой деятельности.

В 2016 году Академия вошла в число учредителей Российско-Французского университета], а также в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 979 от 25 декабря 2015г. к ВАВТ Минэкономразвития России были присоединены Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Совет по изучению производительных сил» и Федеральное бюджетное научное учреждение «Институт макроэкономических исследований». Осуществлён набор на 1 курс на образовательные программы высшего образования по образовательным стандартам, самостоятельно разработанным и утверждённым Академией, по направлениям 38.03.01, 38.04.01 «Экономика», 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент», 40.03.01, 40.04.01 «Юриспруденция».

В 2017 году совместно с Департаментом образования г.Москвы ВАВТ Минэкономразвития начинает реализацию проекта "Университетские субботы в ВАВТ", в рамках которых проходят открытые занятия по юриспруденции для школьников Москвы. Открылась совместная с МИФИ программа магистратуры для подготовки высококвалифицированных кадров для нужд ГК «Росатом» «Физика и экономика ядерных энергетических технологий»].

В 2018 году были открыты новые программы подготовки бакалавриата по направлениям 38.03.01 Экономика «Международные финансы», «Международное сотрудничество с Китаем», по направлению 38.03.02 «Управление внешнеэкономической деятельностью» и «Корпоративный менеджмент в международном бизнесе».

В 2019 году Минэкономразвития России и Всероссийская академия внешней торговли в рамках реализации национального проекта "Производительность труд и поддержка занятости" открыли набор на программу обучения управленческих кадров «Лидеры производительности».

В 2020 году началась реализация программы двух дипломов для студентов, обучающихся по профилю «Международное сотрудничество с Китаем» Факультета экономистов-международников c Пекинским объединённым университетом

В 2021 году Академия вошла в Российско-китайскую ассоциацию экономических университетов (ASREU).

Структура 

В состав ВАВТ входят 16 кафедр, 5 факультетов, Бизнес-школа ВАВТ, Высшая коммерческая школа ВАВТ, Центр фундаментальных научных исследований, Центр стратегических исследований внешнеторговой политики России.

 Факультет экономистов-международников (ФЭМ)
 Факультет международных финансов (ФМФ)
 Международно-правовой факультет (МПФ)
 Факультет внешнеторгового менеджмента (ФВМ)
 Факультет международного бизнеса (ФМБ)

Образование 
Академия ведёт подготовку по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по направлениям экономика, менеджмент и юриспруденция. На каждой программе бакалавриата предусмотрено обязательное изучение двух иностранных языков. На сегодняшний момент в Академии доступно для выбора 9 языков: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, корейский и арабский.

Бизнес-школа ВАВТ – одна из 15 школ России, имеющая право на реализацию программ MBA, существующая уже более 20 лет. В рамках неё реализуется 6 программ MBA, Executive MBA и DBA.

Указами Президента России от 05.08.2015 № 398 и 05.07.2021 № 405 ВАВТ Минэкономразвития России была внесена в перечень федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно повышенные образовательные стандарты по всем уровням высшего образования.

Международное сотрудничество 

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью деятельности академии, целью которого является дальнейшая интеграция ВАВТ Минэкономразвития России в мировое образовательное и научное пространство. Эта работа осуществляется в рамках программ сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, реализации международных образовательных проектов, организации научно-практических семинаров и конференций, обмена преподавателями и студентами.

Обучение в ВАВТ Минэкономразвития России предоставляет студентам возможность не только получить диплом о высшем образовании, но и подготовить студентов ВАВТ к:
 Сдаче Кембриджского экзамена FCE (First Certificate in English) на получение Международного сертификата Британского Совета, который признаётся университетами и работодателями за границей, а также к сдаче Кембриджского экзамена более высокого уровня CAE (Certificate in Advanced English).
 Студенты, изучающие французский язык, имеют возможность сдать экзамен на диплом I ступени ТПП Парижа (экономический и деловой французский язык),
 Студенты, изучающие немецкий язык, успешно сдают в институте им. Гёте экзамен на получение международного диплома «Немецкий для профессиональной деятельности» и «Экономический немецкий — международный».

Зарубежные партнёры 
 Университет города Хайльбронн (Германия)
 Университет Гренобль Альпы (Франция)
 Школа бизнеса EDHEC (Франция)
 Университет Карла III Мадрида (Испания)
 онтеррейский институт технологий и высшего образования (TEC Monterrey) (Мексика)
 Университет Валенсии (Испания)
 Университет Кадиса] (Испания)
 Университет Овьедо] (Испания)
 Университет Ровира и Вирхилий (Испания)
 Университет Финис Терраэ] (Чили)
 Университет города Леон (Испания)
 Бизнес-школа NEOMA (Франция)
 Бизнес-школа SKEMA (Франция)
 Университет Лазурного берега (Франция)
 Университет Экс-Марсель (Франция)
 Автономный университет Чапинго (Мексика)
 Университет Боккони (Италия)
 Университет города Бремен (Германия)
 Институт мировой торговли Бернского университета (WTI — World Trade Institute) (Швейцария)
 Штаб-квартира ООН (Швейцария)
 Университет иностранных языков Хангук (Южная Корея)
 Пекинский объединённый университет (ПОУ) (Китай)
 Международная школа бизнеса Пекинского университета иностранных языков (ПУИЯ) (Китай)
 Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева (Казахстан)

Рейтинги 

2020 год

2 место среди вузов по уровню зарплат выпускников в сфере Юриспруденция, 2020 (hh.ru)

Топ-5 вузов по уровню зарплат выпускников в сфере Экономика и Финансы, 2020 (superjob.ru) 

Топ-3 вузов по качеству приёма абитуриентов по направлению Юриспруденция, 2020 (НИУ ВШЭ) 

Топ-10 вузов по качеству приёма абитуриентов по направлению Экономика и Менеджмент], 2020(НИУ ВШЭ)

29 место в рейтинге вузов России (RAEX), 2020 

42-47 место в рейтинге вузов России (Три миссии университета), 2020 

2021 год

3 место среди вузов по уровню зарплат выпускников в сфере Юриспруденция, 2021 (hh.ru)

4 место среди вузов по уровню зарплат выпускников в сфере Экономика и Финансы, 2021 (superjob.ru) 

29 место в рейтинге вузов России (RAEX), 2021 

Топ-20 вузов с лучшим нетворкингом (Forbes), 2021

2022 год

Место в диапазоне 901-1000 в Международном рейтинге «Три миссии университета»

29 место в рейтинге вузов России (RAEX), 2022 

22 место в рейтинге влиятельности вузов России (RAEX), 2022

Выпускники ВАВТ Минэкономразвития России 
 Алхимов, Владимир Сергеевич — в 1976—1986 годах Председатель Правления Государственного банка СССР, Герой Советского Союза;
 Гордеев, Борис Степанович — заместитель Министра внешней торговли СССР, Герой Социалистического Труда;
 Воробьёв, Андрей Юрьевич — губернатор Московской области с 2012 года
 Манахов, Евгений Фёдорович — Герой Советского Союза
 Лезжов, Иван Иванович — Герой Советского союза
 Максаков, Владимир Николаевич — Герой Советского Союза
 Молодый, Конон Трофимович — советский разведчик-нелегал, преподаватель академии
 Левицкий, Василий Иосифович — Герой Советского Союза
 Брежнев, Юрий Леонидович — советский государственный и партийный деятель, кандидат в члены ЦК КПСС, первый заместитель министра внешней торговли СССР, депутат Верховного Совета. Сын Леонида Ильича Брежнева.
 Ушаков, Александр Кириллович — Герой Советского Союза
 Кисляк, Сергей Иванович — Чрезвычайный и полномочный посол России в США, по совместительству постоянный наблюдатель от России при Организации американских государств в Вашингтоне;
 Фрадков, Михаил Ефимович — директор Службы внешней разведки, в 2004—2007 годах — председатель Правительства РФ;
 Фролов, Евгений Васильевич — советский боксёр, шестикратный чемпион СССР, призёр Олимпийских игр;
 Михневич, Сергей Иванович — доктор экономических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет в 2003—2008 годах
 Можухов, Алексей Анатольевич — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в 2002-2006 годах и по совместительству в Республике Ирландия в 2004-2006 годах

Примечания

Литература 

 Антонов И. П. Высшая школа г. Бремена – зарубежный партнёр Всероссийской академии внешней торговли Российский внешнеэкономический вестник. 2006. № 3. С. 67-70.
 Якутин Ю. В., Земляков Д. Н. Российская наука: разгром продолжается (о радикальной реорганизации бюджетных учреждений Минэкономразвития России) Российский экономический журнал. 2016. № 4. С. 55-59.

Ссылки 

 Официальный сайт

Академии Москвы